Yacine Radi, né le , est un joueur franco-marocain de football américain évoluant au poste de linebacker.

Après une carrière amateur au Flash de La Courneuve notamment, il tente l'aventure professionnelle en Allemagne, avec les New Yorker Lions de Brunswick.

Biographie 
Yacine Radi découvre le football américain par hasard en 2009 à Fontainebleau lors d'un match des Kaiser. De 2009 à 2011, il joue au Kaiser. De 2012 à 2015, il joue au Strikers de Montereau, fraîchement créé. 

Il évolue entretemps en équipe nationale, avec laquelle il devient champion d'Afrique en 2014 en battant l'Égypte en finale 20-6 et se qualifie pour la première Coupe du monde de football américain de son histoire. Il se qualifie donc pour la Coupe du monde de football américain en Suède, mais à la suite du non financement de la Suède pour l'organisation, les 4 équipes suivantes ne participent pas à la coupe du monde déplacée aux États-Unis : Suède, Allemagne, Autriche et Maroc.

Palmarès

Équipe du Maroc 

 Champion d'Afrique 2014
 Qualification Coupe du monde de football américain 2015

Trophées amateurs 

 Championnat de France élite, Casque de diamant
 Championnat d'Allemagne de football américain

Références 

Joueur français de football américain
Naissance en mars 1989
Naissance à Rouen